

Крутіха — село, Далматовський район, Курганська область
 Крутіха — село, районний центр, Алтайський край
 Крутіха — селище, Режівський міський округ, Свердловська область
 Крутіха — село, Топчихинський район, Алтайський край
 Крутіха — присілок, Шадрінський район, Курганська область